Battle Mountain může být:
 Battle Mountain (Blue Ridge Mountains) – hora v pohoří Blue Ridge Mountains ve Virginii v USA
 Battle Mountain (Shuswap Highland) – hora v pohoří Shuswap Highland v Britské Kolumbii v Kanadě
 Battle Mountain (Nevada) – sídlo v Nevadě v USA
 North Battle Mountain – osada v Nevadě v USA